Concacaf Women's Championship är en återkommande fotbollsturnering för damlandslag i Nordamerika som arrangerats sedan 1991. Namnet har skiftat genom åren, tidigare Concacaf Women's Gold Cup men sedan 2014 heter turneringen åter igen Concacaf Women's Championship (CWC).

Turneringen arrangeras av den nordamerikanska fotbollsfederationen Concacaf. Vid några tillfällen har även länder utanför Nordamerika bjudits in att delta.

Medaljörer

Statistik

Maratontabell 

Notera att det är resultaten efter ordinarie speltid (90 minuter) som har räknats i tabellen. Seger efter förlängning eller efter straffsparkar räknas som oavgjord (resultatet efter ordinarie speltid). Seger ger 3 poäng, oavgjorda matcher ger 1 poäng och förluster ger 0 poäng.

Medaljliga

Se även 
Concacaf Gold Cup (herrar)

Referenser 

CONCACAF Women's Gold Cup